Il Forodwaith (in Sindarin, Terre del Nord) è una regione di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. Si trovava a settentrione degli Ered Engrin, all'estremo nord della Terra di Mezzo. Era una regione estremamente fredda ed inospitale. Con lo stesso nome si indicavano anche gli uomini che vi abitavano, ma durante la Terza Era, venivano chiamati anche Lossoth o Uomini delle Nevi di Forochel.

Poco si sapeva di essa, ad eccezione del fatto che si trovasse a cento leghe di distanza dalla Contea.

Dopo la Guerra d'Ira e il successivo inabissamento di parte delle terre della Terra di Mezzo, gli Ered Engrim furono quasi del tutto distrutti, e l'area del Forodwaith che si trovava a nord dell'Eriador divenne nota come Forochel.

Secondo l'appendice A de Il Signore degli Anelli, in questa regione vivono tali "Uomini delle Nevi", che si allearono a più riprese con gli antichi signori di Arnor per combattere contro il Re Stregone di Angmar.

Altri Uomini che venivano dal Forodwaith furono ospitati da Gondor nel Rhovanion, durante il secondo millennio della Terza Era, e i Númenoreani persero in parte la propria purezza mescolando il proprio sangue proprio con questi: allo stesso tempo però i gondoriani acquistarono maggior vigore e coraggio, date che queste genti nordiche, per lo stile di vita che conducevano, erano più orgogliose e ostinate, mentre i discendenti di Numenor erano in decadenza.

Bibliografia

Regioni della Terra di Mezzo